Evangeliza Show é um programa de músicas da religião católica exibido na CATVE nos sábados a partir das 18h30.

Programas religiosos do Brasil